Норск — село в Селемджинском районе Амурской области России, административный центр Норского сельсовета.

География 
Расположено в 220 км к юго-западу от районного центра — посёлка городского типа Экимчан, на левом берегу реки Селемджи, в 6 км ниже устья реки Норы (впадает справа в Селемджу). Ниже села Норск в Селемджу слева впадает река Альдикон.

Через Норск проходит автодорога областного значения, соединяющая город Свободный и пос. Серышево с Селемджинским районом.

На северо-восток от Норска идёт дорога к селу Бысса.

История 
Основано в 1892 году. Прежние названия: Успеновка, Норский Склад. Норск — с 1912 года.

Название с эвенкийского: неру, ниру — «хариус».

Население

Климат 
Село Норск, как и Селемджинский район, приравнено к районам Крайнего Севера.

Примечания

Ссылки 
 Мельников А. В. Топонимический словарь Амурской области

Населённые пункты Селемджинского района